Miejscowości w USA:
 Stevenson – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Stevenson – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skamania
Gminy w USA:
 Stevenson (ang. Stevenson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion